Тимофе́й Верби́цкий:
 Вербицкий, Тимофей Александрович (ум. не ранее 1642) — мастер-типограф.
 Вербицкий, Тимофей Сергеевич (1909—1944) — старший сержант, Герой Советского Союза.